Denzer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Denzer (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Horst Denzer (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Karl Josef Denzer (1925–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Denzer (1939–2021), deutscher Regisseur und Dokumentarfilmer
 Marie-Elisabeth Denzer (* 1963), deutsche Fernseh- und Hörfunkmoderatorin
 Stephan Denzer (* 1967), deutscher Fernsehredakteur, Kabarettist, Kulturmanager und Fernsehproduzent

Fiktive Person:
 Valerie Denzer, eine von Mirja Boes verkörperte Kunstfigur

Siehe auch:
 Dänzer
 Denzler